Кирсаново — название географических объектов.

Казахстан 
 Кирсаново — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Кирсаново — деревня в Горьковском районе Омской области.
 Кирсаново — село в Пономарёвском районе Оренбургской области.

Украина 
 Кирсаново — село в Харьковском районе Харьковской области.

 Кирсаново — заповедное урочище в Тельмановском районе Донецкой области.

См. также 
 Кирсан
 Кирсанов (значения)